LP1 peut faire référence à :
 LP1 est un album de Navet Confit sorti en 2006 ;
 LP1 est un album de Joss Stone   sorti en juillet 2011 ;
 LP1 est un album de FKA twigs sorti en 2014.
LP1 est un album de Liam Payne sorti en 2019.